МО — акронім кирилицею, який має кілька значень:
 Міжнародна організація — форма міжнародних відносин.
 Міжнародна одиниця — у фармакології, одиниця вимірювання кількості речовини. 
 Міністерство оборони — урядовий орган, що керує збройними силами держави.